Villeroy kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Villeroy, Seine-et-Marne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villeroy, Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Villeroy, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeroy-sur-Méholle, departementet Meuse i regionen Grand Est,

Kanada 

 Villeroy (kommun), Québec, Centre-du-Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar